Черну́ха — українське прізвище.

Відомі носії 

 Чернуха Валентин Дмитрович (1929-1981) — український графік, член НСХУ.
 Чернуха Ольга Юріївна (* 1962) — український вчений-математик.
 Чернуха Петро Михайлович (* 1934) — депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.
 Чернуха-Волич В'ячеслав Іванович (* 1963) — білоруський диригент.